Prevlaka bezeichnet folgende Dinge:

 Prevlaka, eine Halbinsel im Süden von Kroatien
 Kernkraftwerk Prevlaka, geplantes Kernkraftwerk in Kroatien
 Prevlaka (Zagreb), ein Ort in der Gespanschaft Zagreb (Kroatien)
 Prevlaka (Osijek-Baranja), ein Ort in der Gespanschaft Osijek-Baranja (Kroatien)
 Prevlaka (Dubrovnik-Neretva), ein Ort in der Gespanschaft Dubrovnik-Neretva auf der Halbinsel Prevlaka (Kroatien)